Tutschek ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Tutschek (1891–1918), bayerischer Offizier und Jagdflieger
 Bradley Tutschek (* 1980), deutscher Eishockeyspieler
 Ernst Tutschek (1940–1998), österreichischer Basketballspieler
 Hans-Georg Tutschek (* 1941), österreichischer Fußballspieler
 Karl Tutschek (1815–1843/44), deutscher Linguist
 Lorenz Tutschek (1817–1888), deutscher Mediziner
 Ludwig von Tutschek (1864–1937), bayerischer Generalleutnant

Siehe auch:
 Tuček